Lake Esau ist der Name folgender Seen:

 Lake Esau (Michigan), kleiner See am Ufer des Huronsees im Presque Isle County von Michigan, Vereinigte Staaten von Amerika
 Lake Esau (Neuseeland), See auf der Insel Great Island, in der Region Southland